Tantal poate fi:

 Tantal, element chimic cu simbolul Ta
 Tantal, rege al Anatoliei care este menționat în mitologia greacă